Поляничев — русская фамилия.

Известные носители 
 Поляничев, Владимир Сергеевич (род. 1938) — советский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1960 года.
 Поляничев, Терентий Николаевич (1916—1981) — Герой Социалистического Трудаю